Xenotoca är ett släkte av fiskar. Xenotoca ingår i familjen Goodeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Xenotoca